Modern Times:
 Modern Times — музыкальный альбом Боба Дилана.
 Новые времена () — фильм Чарли Чаплина.
 Modern Times Forever — датский фильм, занимающий первое место в мире по длительности.
 Modern Times Group — шведская медиакомпания.

См. также 
 Новые времена